Walldorf (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg,
 Walldorf (Thüringen), een plaats in de gemeente Meiningen in de Duitse deelstaat Thüringen
 Mörfelden-Walldorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen